Actaeomorpha är ett släkte av kräftdjur. Actaeomorpha ingår i familjen Leucosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Actaeomorpha